

Mythologie 
 Morphée, divinité des rêves prophétiques, dans la mythologie grecque.

Armées 
 Morphée (armée), module militaire d’évacuation sanitaire

Médecine 
 Morphée, une maladie atrophiante de la peau.

Homonymie